Le Grand Amour peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Le Grand Amour (The Great Lover), film américain réalisé par Harry Beaumont sorti en 1931 ;
 Le Grand amour (Die große Liebe), film autrichien réalisé par Otto Preminger sorti en 1931 ;
 Le Grand Amour, film français  réalisé par Pierre Étaix sorti en 1969.

Musique 
 Le Grand Amour, album de Pascal Obispo sorti en 2013.

Littérature 
 Grand Amour, roman autobiographique d' Erik Orsenna en 1993.

Voir aussi